Вахиде Перчин (; род. 13 июня 1965 года, Измир, Турция) — турецкая актриса театра и кино, сценаристка, педагог. Четвертый Президент профсоюза актёров Турции с 12 сентября 2021 года. Широкую известность получила благодаря ролям Зехры в сериале «Назвала я её Фериха», Хюррем Султан в сериале «Великолепный век» и Хюнкяр Яман в сериале «Однажды в Чукурова».

Биография 
Актриса родилась в портовом городе Измире, который расположен на берегу Эгейского моря. Это третий по численности город страны. Бабушка девочки родилась в Греции. Её семья эмигрировала в Турцию в конце 19 века. Отец Вахиде работал водителем, а мать посвятила себя домашним заботам и воспитанию детей. 

После школы она поступила в Измирский экономический институт, но на втором курсе перешла в университет «Dokuz Eylul». Она решила попробовать свои силы в творческой профессии. Девушка успешно сдала девять экзаменов и поступила на факультет изящных искусств. Её преподавателем стал поэт и переводчик Оздемир Нутку. Она устроилась в труппу Государственного театра. После смерти матери девушка переехала в Адану, а потом — в Стамбул.

Карьера 
Первое время работала в местном театре. В 2003 году переехала в Стамбул, где вскоре получила роль в сериале «Сказка о Стамбуле». Большим успехом для неё стала роль Зехры в сериале «Назвала я её Фериха». В 2013 году стала сниматься в сериале «Великолепный век», заменив ушедшую из-за беременности Мерьем Узерли. В 2016 году сыграла в турецком ремейке японского сериала «Мама» главную роль. В 2018 году начала сниматься в сериале «Однажды в Чукурова» сыграв одну из главных ролей.

Помимо съёмок в сериалах актриса вместе со своим бывшим мужем, актёром Алтаном Гёрдюмом, основали Академию молодых талантов - «Akademi 35Buçuk», в которой Вахиде до сих пор преподаёт уроки актёрского мастерства. 

С 2021 года Вахиде является новым президентом профсоюза актеров Турции.

Личная жизнь 
В 1991 году Вахиде вышла замуж за актёра Алтана Гёрдюма. Они поженились в 1991 году, спустя три месяца после знакомства. После свадьбы молодая жена взяла фамилию мужа, поэтому актёрскую карьеру она начала как Вахиде Гердюм. Они вместе работали в театре в Измире, затем не раз пересекались на съёмочной площадке. С переездом в Стамбул, центр киноиндустрии Турции, актёрская карьера Алтана Гёрдюма также стала набирать обороты. Российским зрителям он известен по роли Бекира-аги в сериале «Великолепный век». В 1994 году у супругов родилась дочь Ализе, также ставшая актрисой. В 2013 году пара развелась, Вахиде вернула себе девичью фамилию.

Борьба с раком 
Во время работы над сериалом «Назвала я её Фериха» и фильма «Госпожа Айхан» у Вахиде обнаружился страшный диагноз – рак молочной железы.  Актрисе пришлось покинуть сериал и остановить съёмки фильма. Во время борьбы с болезнью, её поддерживали муж и дочь, а также многочисленные поклонники и коллеги. Справившись с тяжёлым моментом в жизни, Вахиде вновь принялась за работу.

В течение болезни Вахиде делала все, что говорили врачи. Доктор назначил 16 курсов химиотерапии и 37 сеансов радиотерапии, которые необходимо было сделать в течение 9 месяцев. В результате у неё выпали волосы, брови и ресницы. Вахиде не стеснялась своей внешности и не носила парик, который выглядел слишком неестественно. Коллеги подшучивали над ней, сравнивая с инопланетянкой. Своим примером она хотела заявить, что рак – это не приговор. Актриса сказала: "Я очень сильна, не сдавая кровь, я проходила 16 курс лечения усиленной химиотерапии. Я не ела мясо, а с химиотерапией я, естественно, начала его есть. Слёз, жалоб у меня абсолютно не было, я не противилась"

Фильмография

Награды и премии

Примечания